Stomaž je ime več naselij v Sloveniji:

 Stomaž, občina Ajdovščina
 Stomaž, občina Sežana

naselja v Sloveniji